Jisra'el Kac (: ישראל כץ) může být:

 Jisra'el Kac (1927) (1927–2010) – izraelský politik, bývalý izraelský ministr práce a sociální péče
 Jisra'el Kac (1955) (* 1955) – izraelský politik, poslanec Knesetu za stranu Likud a od r. 2009 izraelský ministr dopravy